Alfred Konieczny (ur. 3 stycznia 1934 w Maciowakrzu – polski historyk ustroju i prawa
 Bartłomiej Konieczny (ur. 9 czerwca 1981 w Skwierzynie) – polski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy
 Janusz Konieczny (ur. 1942) – polski działacz polityczny, nauczyciel, senator RP
 Janusz Konieczny (ur. 1946) – polski wojskowy, generał
 Jerzy Konieczny (ur. 12 sierpnia 1950) – prawnik, polityk
 Maciej Konieczny (ur. 14 października 1980 w Gliwicach) – kulturoznawca, polityk
 Marian Konieczny (ur. 13 stycznia 1930 w Jasionowie) – polski rzeźbiarz
 Robert Konieczny (ur. 1969 w Katowicach) – polski architekt
 Włodzimierz Konieczny (ur. 1886) – polski rzeźbiarz
 Wojciech Konieczny (ur. 30 września 1970 w Częstochowie) – polski lekarz i polityk
 Zdzisław Konieczny (ur. 1930) – polski historyk
 Zygmunt Konieczny (ur. 3 stycznia 1937) – polski kompozytor muzyki teatralnej i muzyki filmowej